Айстес-ЛСМУ () — литовский женский баскетбольный клуб из Каунаса. Двукратный чемпион Литвы, трижды серебряный призёр Балтийской женской баскетбольной лиги.

История

Название 
Клуб на протяжении многих лет выступал под патронажем Литовского спортивного университета (ЛСУ, ранее ЛККИ, ЛККА), что было отображено в названии. С 2018 года главным спонсором клуба является Литовский университет наук о здоровье (ЛСМУ).
 Виктория — 1993—1995
 ЛККИ-Виктория — 1995—1999
 ЛККА-Виктория — 2000—2007
 Айстес-Атлетас — 2007—2008
 ЛККА-Айстес — 2009—2013
 Айстес-ЛСУ-Парадис — 2013—2015
 Айстес-ЛСУ — 2016—2018
 Айстес-ЛСМУ — с 2018 года

Достижения 
 Чемпион Литвы: 1994, 2009
 Вице-чемпион Балтийской лиги: 1995, 2019, 2020

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Женской лиги 

Женские баскетбольные клубы Литвы
Баскетбольные клубы Литвы
Баскетбольные клубы по алфавиту